Стрёмгрен () — датская фамилия.

Известные носители 
 Стрёмгрен, Сванте Элис (1870—1947) — датский астроном.
 Стрёмгрен, Бенгт Георг Даниель (1908—1987) — датский астроном и астрофизик, сын С. Э. Стрёмгрена.

Другое 
 Стрёмгрен — крупный древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Сфера Стрёмгрена — сферическая оболочка ионизованного водорода вокруг молодой звезды спектрального класса O или B.